L'Aliança Estel·lar (Francès: Alliance Étoile) és un partit polític opositor de Benín, format pels Constructors i Directors de la Llibertat i la Democràcia, Els Verds i la Unió per la Democràcia i la Solidaritat Nacional. A les últimes eleccions legislatives, 30 de març del 2003, el partit va guanyar 3 dels 83 escons.

Partits socialistes beninesos